Halfway Island kan verwijzen naar verschillende eilanden:

 Halfway Island (Antarctica), in de Palmerarchipel van Antarctica
 Halfway Island (Australië), in de Straat Torreseilanden van Australië
 Halfway Island (Newfoundland en Labrador), voor de oostkust van de Canadese regio Labrador
 Halfway Island (Nunavut), in de Straat Bellot in het Canadese territorium Nunavut

Zie ook 
 Halfway
 Midway (eiland)